Гргич () — хорватская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1994) — хорватский футболист, игрок Чемпионата Хорватии в составе клуба «Осиек».
  (род. 1996) — швейцарский футболист, игрок швейцарской Суперлиги в составе клубов «Цюрих» и «Сьон».
  (род. 1960) — боснийско-хорватский и норвежский католический священник, епископ Тромсё (с 2008).
  (род. 1965) — хорватский спортивный функционер, президент сплитского футбольного клуба «Хайдук» (2000—2007).
  (род. 1965) — хорватский актёр, лауреат Хорватской театральной премии за главную роль (2000, 2011) и роль второго плана (1997).
  (род. 1979) — словенский баскетбольный тренер, тренер женской сборной Словении (с 2014).
  (род. 1992) — хорватский футболист, игрок Первой лиги Хорватии в составе клуба «Интер».
 Гргич, Дарио (род. 2003) — сербский футболист.
  (род. 1988) — хорватская бегунья, рекордсменка Хорватии в беге на 200 м в помещении (2006—2016), на 400 м (с 2006), в эстафете 4×400 м (с 2007).
  (род. 1984) — сербский спортивный стрелок, чемпион Европы по стрельбе из пистолета с 50 м в командном разряде (2017).
  (1931—1988) — хорватский мультипликатор, лауреат Премии Владимира Назора в области кино (1975), номинант на премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм (1979).
  (род. 1995) — сербский футболист, игрок Суперлиги Сербии в составе клуба «Войводина».
  (род. 1991) — боснийский и австрийский футболист, игрок Чемпионата Австрии в составе клуба «Маттерсбург».
  (род. 1987) — боснийско-хорватский футболист, игрок Премьер-лиги Боснии и Герцеговины в составе клуба «ГОШК».
  (род. 1987) — боснийско-хорватский футболист, игрок Индийской суперлиги в составе клуба «Мумбаи Сити».
 Гргич, Милан (1934—1997) — хорватский драматург.
  (род. 1973) — хорватский инженер, декан Факультета электротехники и компьютерных вычислений Загребского университета (2014—2018), член Европейской академии (с 2019).
  (род. 1969) — хорватский предприниматель и дипломат, посол Хорватии в Швеции (с 2019).
  (род. 1989) — хорватский тхэнквондист, чемпион мира в легчайшем весе (2007).
  (род. 2003) — хорватский пловец, рекордсмен Хорватии в плавании на 800 и 1500 м вольным стилем в 25- (с 2018) и 50-метровых (с 2019) бассейнах.
  (род. 1988) — хорватский футболист, игрок Первой лиги Хорватии в составе клуба «Славен Белупо».